

Miejscowości i ich części w Polsce  
 Lipówka – część miasta Dąbrowa Górnicza
 Lipówka – część miasta Września
 Lipówka – wieś w woj. lubelskim, w pow. włodawskim, w gminie Wyryki 
 Lipówka – wieś w woj. łódzkim, w pow. łęczyckim, w gminie Daszyna
 Lipówka – część wsi Podobin w woj. małopolskim, w pow. limanowskim, w gminie Niedźwiedź  
 Lipówka – część wsi Piotrowice w woj. małopolskim, w pow. oświęcimskim, w gminie Przeciszów 
 Lipówka – część wsi Gąsów w woj. mazowieckim, w pow. garwolińskim, w gminie Górzno
 Lipówka – część wsi Kamionka Nowa w woj. podlaskim, w pow. augustowskim, w gminie Bargłów Kościelny
 Lipówka – wieś w woj. podlaskim, w pow. suwalskim, w gminie Raczki 
 Lipówka – część wsi Rudniki w woj. śląskim, w pow. częstochowskim, w gminie Rędziny  
 Lipówka – część wsi Miąsowa w woj. świętokrzyskim, w pow. jędrzejowskim, w gminie Sobków  
 Lipówka – część wsi Leszczków w woj. świętokrzyskim, w pow. opatowskim, w gminie Lipnik
 Lipówka – wieś w woj. świętokrzyskim, w pow. pińczowskim, w gminie Działoszyce 
 Lipówka – wieś w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. działdowskim, w gminie Działdowo 
 Lipówka – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. śremskim, w gminie Dolsk

Miejscowości na Ukrainie  
 Lipówka (daw. Firlejów) – wieś w obwodzie iwanofrankowskim, (rejon rohatyński)
 Lipówka – wieś w obwodzie kijowskim, (rejon makarowski)
 Lipówka – wieś w obwodzie winnickim, w rejonie tomaszpolskim

Miejscowości na Białorusi 
 Lipówka – dawna wieś w obwodzie witebskim, w rejonie postawskim, w sielsowiecie Nowosiółki
Lipówka – chutor w obwodzie witebskim, w rejonie miorskim, w sielsowiecie Miory.
Lipówka – dawny zaścianek w obwodzie witebskim, w rejonie brasławskim, w sielsowiecie Druja
Lipówka – dawny zaścianek w obwodzie witebskim, w rejonie brasławskim, w sielsowiecie Ciecierki

Inne 
 Lipówka – dawna gromada
 Lipówka – nieistniejąca osada w woj. warmińsko-mazurskim, w gminie Miłakowo
 Lipówka – struga, dopływ Prosny
 Lipówka – struga, dopływ Pasłęki

Zobacz też 
 Lipowo